Paul Piaget (ur. 1905) – szwajcarski wioślarz,
 Paul Piaget (1934–1985) – hiszpański aktor.